Nepal deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1964 i Tokyo. De deltog ikke i Sommer-OL 1968 i Mexico by, men var tilbage i Sommer-OL 1972 i München og har siden deltaget i samtlige sommerlege. De deltog første gang i vinterlege under Vinter-OL 2002 i Salt Lake City og har siden deltaget i samtlige vinterlege. Nepal har aldrig vundet medaljer.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Nepals OL-statistik  på Sports-reference.com

Nepal ved sommer-OL
Nepal ved vinter-OL
OL